Imię i nazwisko John Baldwin nosili lub noszą m.in.:
 John Baldwin (zm. 1691) – angielski polityk, parlamentarzysta z 1659 i 1660
 John Baldwin (ur. 1949) – amerykański bokser, medalista olimpijski z 1968
 John Baldwin (ur. 1973) – amerykański łyżwiarz figurowy, olimpijczyk z 2006
 John Baldwin – konstruktor samochodów wyścigowych
 John F. Baldwin (1915–1966) – amerykański polityk, członek Kongresu
 John E. Baldwin (1931–2010) – brytyjski astronom

Zob. też:
 John Paul Jones, właśc. John Baldwin (ur. 1946) – brytyjski muzyk, członek zespołu Led Zeppelin